Hans Richter kan være flere personer:

 Hans Richter (dirigent) (1843–1916), en østrigsk dirigent
 Hans Richter (arkitekt) (1882–1971), en tysk arkitekt
 Hans Richter (kunstner) (1888–1976), en tysk-amerikansk maler og filminstruktør
 Hans Richter (skuespiller) (1919–2008), en tysk skuespiller og instruktør
 Hans Peter Richter (1926–1993), en tysk forfatter af bøger for børn og unge
 Hans Werner Richter (1908–1993), en tysk romanforfatter og stifter af forfattergruppen "Gruppe 47"
 Hans Richter (fiktiv person), en fiktiv person i romanen 1633
 Hans Richter (fodboldspiller) (født 1959), tidligere østtysk fodspiller